Леонид Петрович Козаченко (; род. , село Веприк, , Киевская область) — украинский политик, общественный деятель, председатель Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины, председатель Общественного совета Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Бывший вице-премьер-министр Украины, почетный академик Академии оригинальных идей (с 1993), академик Украинской технологической академии (с 1997).

25 декабря 2018 года включён в санкционный список России.

Образование 
 1977 — окончил Украинскую сельскохозяйственную академию, факультет механизации сельского хозяйства, инженер-механик.
 1991 — окончил Всесоюзную академию внешней торговли, факультет международных экономических отношений, экономист внешней торговли.

Владеет английским языком.

Карьера 
 1977–1978 — заведующий центральной мастерской совхоза «Кожанский» сельскохозяйственного комбината Фастовского района.
 1979–1983 — главный инженер совхоза «Большевик» Фастовского района.
 1983–1986 — председатель правления колхоза села Пилиповка Фастовского района.
 1986–1988 — на партийной работе.
 1988–1991 — слушатель Всесоюзной академии внешней торговли.
 1991 — начальник управления сельскохозяйственного маркетинга и лицензий Министерства сельского хозяйства Украины.
 Август 1991 — генеральный директор АО «Украгробизнес».
 С января 2001 — директор ООО «Агроленд».

Общественная деятельность 
 Член Совета предпринимателей и работодателей при Президенте Украины (ноябрь 1995 — июль 2000)
 Член, председатель (с июля 2001) Комиссии по вопросам аграрной политики при Президенте Украины (февраль 1999 — ноябрь 2001)
 До июля 2003 — советник Премьер-министра Украины
 С марта 2005 — советник Президента Украины
 Президент Украинской лиги предпринимателей и промышленников АПК (с 1993)
 Член президиума Федерации работодателей и промышленников (с 1996)
 Председатель Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при КМ Украины (с июля 2001)
 Председатель межведомственной координационной комиссии по вопросам поддержки индивидуального жилищного строительства на селе (с июля 2001)
 Советник Киевского городского головы Леонида Черновецкого (на общественных началах)
 Председатель Украинской аграрной конфедерации (с 2002)
 Председатель Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины (с 17 мая 2010)
 Вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП)
 Член наблюдательного совета US-Ukraine Business Council

Награды 
 Заслуженный работник сельского хозяйства Украины — 1998
 Награждён почетной грамотой Верховной Рады Украины
 Награждён орденом князя Ярослава Мудрого V степени
 Офицерский орден от Министерства сельского хозяйства Франции «За заслуги в сельском хозяйстве» — 2013.

Личная жизнь 
Отец — Петр Афонович (1925–1995), мать Надежда Игнатьевна (1922–1996).

Жена Людмила Васильевна — бухгалтер-экономист, дочери: Алла (1980), Анна (1986).

Увлечения: теннис, горные лыжи, планер.

Примечания

Ссылки 
 Latifundist.com

Выпускники Национального университета биоресурсов и природопользования
Выпускники ВАВТ
Министры Украины
Общественные деятели Украины
Народные депутаты Верховной рады Украины VIII созыва
Вице-премьер-министры Украины